O nome Barry foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Atlântico:

 Furacão Barry (1983) - furacão de categoria 1 que atingiu a costa do golfo do México.
 Tempestade tropical Barry (1989) - tempestade tropical a nordeste das Pequenas Antilhas. Nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Barry (1995) - tempestade tropical que atingiu a costa atlântica do Canadá.
 Tempestade tropical Barry (2001) - tempestade tropical que atingiu a costa do Alabama, Estados Unidos, causando 9 fatalidades e $30 milhões de dólares em prejuízos.
 Tempestade tropical Barry (2007) - tempestade tropical que atingiu a costa do golfo da Flórida, causando 3 fatalidades.
 Furacão Barry (2019) - tempestade tropical que atingiu a costa sul dos Estados Unidos, fazendo landfall na Louisiana, causando estragos e 1 fatalidade.

Desambiguação